Peder Claussøn Friis (1545-1614), un pasteur, historien, traducteur et topographe norvégien ;
 Jørgen Friis, gouverneur général de Norvège au  ;
 Christen Friis Rottbøll (1727-1797), un médecin et botaniste danois qui fut élève de Carl von Linné ;
 Michael Pedersen Friis (1857-1944), un journaliste et homme d'État danois, Premier ministre du Danemark d'avril à mai 1920 ;
 Harald Trap Friis (1893-1976) un physicien danois ;
 Ib Friis (né en 1945), un botaniste danois ;
 Jakob Friis-Hansen (né en 1967), un footballeur danois ;
 Lykke Friis (née en 1969), une femme politique danoise, membre du parti Venstre et vice-recteur (prorector) à l'université de Copenhague ;
 Lotte Friis (née en 1988), une nageuse danoise ;
 Emma Friis (née en 1999), une handballeuse danoise.